CJX steht für:
 Cityjet Xpress, eine österreichische Zuggattung im Nahverkehr
 Crooked Creek Airport (FAA-Code), Flughafen von Crooked Creek (Alaska), Bethel Census Area, Alaska
 Jiangxi Air (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

Abkürzung